Slavin oder Slavín bezeichnet
 Slavín, ein Kriegerdenkmal in Bratislava
 Slavín, ein Denkmal auf dem Vyšehrader Friedhof in Prag

Slavin ist der Familienname folgender Personen:
 Jaccob Slavin (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mark Slavin (1954–1972), israelischer Ringer
 Matvey Slavin (* 1987), deutscher Künstler
 Neal Slavin (* 1941), US-amerikanischer Fotograf, Regisseur und Filmproduzent
 Patrick Slavin (1877–1916), schottischer Fußballspieler
 Randall Slavin (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Wanja Slavin (* 1982), deutscher Komponist und Saxofonist